Sowjetrussland steht für:
 Sowjetrussland, den russischen Staat zwischen der Oktoberrevolution 1917 und der Gründung der Sowjetunion 1922
 Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik, eine von zuletzt (1991) 15 Unionsrepubliken der Sowjetunion
 der Begriff Sowjetrussland wurde in der Zeit des Kalten Krieges als Synonym für die gesamte Sowjetunion benutzt

Sowetskaja Rossija (), die russische Entsprechung von Sowjetrussland, steht für:
 die Zeitung Sowetskaja Rossija in der Sowjetunion und Russland
 den sowjetischen Verlag Sowetskaja Rossija